Schoon ist der Familienname folgender Personen:

 Andi Schoon (* 1974), deutscher Kulturwissenschaftler, Musiker und Hochschullehrer
 Cornelius Schoon, (1540–1611), niederländischer neulateinischer Dramatiker und Pädagoge, siehe Cornelius Schonaeus
 Debora Schoon-Kadijk (* 1969), niederländische Beachvolleyballspielerin
 Dick Schoon (vollständiger Name: Dirk Jan Schoon; * 1958), Bischof von Haarlem
 Greta Schoon (eigentlich Margaretha Börcherts; 1909–1991), deutsche Lyrikerin
 Johann Schoon (1894–1968), ostfriesischer Heimatschriftsteller
 Raïsa Schoon (* 2001), niederländische Beachvolleyballspielerin
 Willem Schoon (* 1931), südafrikanischer Polizeioffizier zur Zeit der Apartheid

Siehe auch:
 Schon